Blauer Enzian steht für:

 am häufigsten vorkommende Blütenfarbe diverser Arten der Familie der Enziangewächse
 Blauer Enzian (Zug), ehemaliger Zug der Deutschen Bundesbahn
 Blauer Enzian, Gelenktriebwagen der Wuppertaler Schwebebahn, siehe Wuppertaler Schwebebahn#Umbauwagen 1962 (U62)
 Blauer Enzian, häufig gebautes Standardmodell einer Achterbahn vom Typ Powered Coaster von Mack Rides
 Blauer Enzian, Konzertmarsch (1969) von Ernst Hoffmann (Komponist)

Siehe auch:

 Blau blüht der Enzian